Vardadzor – comune dell'Armenia
Vardadzor – comunità rurale della regione di Askeran nella repubblica di Artsakh
Vardadzor – comunità rurale della regione di Martakert nella repubblica di Artsakh